Krumbholz ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Krumbholz (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Eckart Krumbholz (1937–1994), deutscher Schriftsteller
 Karl Gotthelf Krumbholz (1819–1907), deutscher Musterzeichner, Dozent und Autor 
 Mareile Krumbholz (* 1982), deutsche Organistin und Musikpädagogin
 Martin Krumbholz (* 1954), deutscher Literaturwissenschaftler und Journalist
 Olivier Krumbholz (* 1958), französischer Trainer der Frauen-Nationalmannschaft 
 Paul Krumbholz (1861–1945), deutscher Althistoriker und Gymnasiallehrer 

Krumbholz steht für:
 Naherholungsgebiet Krumbholz im Naturpark Unteres Saaletal, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Krombholz
 Krumbholtz
 Krumpholz
 Krumholz
 Krummholz